EC Guarani — Braziliaanse voetbalclub uit Venâncio Aires, Rio Grande do Sul;
 Guarani FC — Braziliaanse voetbalclub uit Campinas, São Paulo;
 Guarani FC (Minas Gerais) - Braziliaanse voetbalclub uit Divinópolis, Minas Gerais;
 Guarani FC (Pouso Alegre) — Braziliaanse voetbalclub uit Pouso Alegre, Minas Gerais;
 Guarani FC (Alegrete) — Braziliaanse voetbalclub uit Alegrete, Rio Grande do Sul;
 Guarani FC (Adamantina) — Braziliaanse voetbalclub uit Adamantina, São Paulo;
 Guarani FC SSP — Braziliaanse voetbalclub uit São Sebastião do Passé, Bahia.

Zie ook
 Guarany FC voor een overzicht van verschillende clubs met deze schrijfwijze